Unter einem Ephorat (: Aufseher) versteht man:

 das Amt der Ephoren im antiken Sparta 
 das Amt oder die Verwaltung eines Ephorus als Leiter einer Stipendiaten-Stiftung

Siehe auch
 Ephorie (), die für die archäologischen Objekte und Funde in einem bestimmten Bezirk zuständige Aufsichtsbehörde im modernen Griechenland (englisch: ephorate)